Akropola, utvrda smještena na najvišem dijelu nekog od grčkih gradova
 Akropola (Atena), brdo s utvrdom u centru Atene
 Akropola Maghoula, građevina kod grčkog grada Galatasa